Jeskowo () ist der Name russischer Orte:

 Jeskowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Jeskowo (Demidow), Dorf im Rajon Demidow, Oblast Smolensk
 Jeskowo (Duchowschtschina), Dorf im Rajon Duchowschtschina, Oblast Smolensk
 Jeskowo (Kardymowo), Dorf im Rajon Kardymowo, Oblast Smolensk
 Jeskowo (Tjomkino), Dorf im Rajon Tjomkino, Oblast Smolensk
 Jeskowo (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow
 Jeskowo (Tula), Dorf in der Oblast Tula
 Jeskowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda